Regió de Piura, regió i antic departament i del Perú 
 Província de Piura
 Piura (ciutat)